Egy óra múlva itt vagyok…  1971 és 1974 között készült magyar kalandfilmsorozat
 Egy óra múlva itt vagyok… Pintér József 1975-ben megjelent regénye